Aleksander Mikulin (1895-1985) – radziecki konstruktor silników lotniczych

Miejscowości w Polsce i na Ukrainie
 Mikulin – wieś w woj. lubelskim, w pow. kraśnickim, w gminie Kraśnik 
 Mikulin – wieś w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Tyszowce 
 Mikulin – wieś w woj. łódzkim, w pow. brzezińskim, w gminie Jeżów
 Mikulino (dawniej Mikulin) – wieś w Rosji, w obwodzie smoleńskim

 Mikulin – wieś na Ukrainie